

События 
 Консулы: Авл Гостилий Манцин (патриций) и Авл Атилий Серран (плебей); плебейские трибуны: Гней Ауфидий и Маний Ювентий Тальна.
 Поход Персея на Иллирию. Взятие после упорной осады Уксану и капитуляция его римского гарнизона. Взятие Ознеи. Другие города и крепости Иллирии, в том числе Драудак, передались Персею.
 170—168 — шестая Сирийская война.
 Птолемей планировал начать войну с Антиохом из-за Келесирии. Антиох IV Эпифан вторгся в Иудею, где приверженцы сдали ему Иерусалим, где он перебил множество своих противников. Антиох разбил египтян в морском сражении у Пелусия, переправился через Нил и пошёл на Александрию. Александрийцы подняли восстание, изгнали Филометора и провозгласили царём Птолемея VII Фискона, брата Птолемея Филометора. Филометор укрылся в Самофракии и при посредничестве родоссцев заключил мир с Антиохом.
 170—164 — царь Египта Птолемей VII Фискон (Эвергет) (ок. 184—116). Сын Птолемея V.
 В Иерусалиме в ответ на попытки сирийских властей конфисковать казну храма вспыхнуло восстание. Антиох подверг Иерусалим разгрому.
 Ок. 170 — Хорезм завоевал Согдиану.
 При вожде Хунну Лаошани окончательно изгнаны юэчжи из западной Монголии.

Родились 
 Луций Акций — древнеримский поэт;
 Аттал III Филометор Эвергет — последний пергамский царь.

Скончались 
 Сотион из Александрии — древнегреческий доксограф и биограф;
 Гай Ливий Салинатор — консул 188 года до н. э.

См. также

Примечания